A 2011-es Betfred.com snooker-világbajnokság 2011. április 16. és május 2. között került megrendezésre, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban.

Érdekességek 
Első kör
 A világbajnokság főtábláján először szerepelt Andrew Pagett és Jimmy Robertson. Mindkettőjük esetében ez volt az első főtáblás szereplés pontszerző versenyen.
 A címvédő Neil Robertson elveszítette mérkőzését Judd Trumppal szemben 10-8-ra, ezzel őt is utolérte a Crucible Átka, miszerint első világbajnoki címét ő sem tudja megvédeni.
 Barry Hawkins azzal, hogy legyőzte Stephen Maguiret karrierje során először jutott a második körbe világbajnokságon.
 Ronnie O’Sullivan teljesítette 100. százas breakjét a Crucible-ben Dominic Dale ellen.

Második kör
 Mark Selby három rekordot is felállított Stephen Hendry elleni győzelme során. Ő lett az első játékos, aki hat százas breaket lökött egy világbajnoki mérkőzésen. Ez szintén rekord a 13 nyert frame-ig tartó mérkőzések között, valamint 54-gyel övé az egy idényben lökött legtöbb százas break rekordja is. A korábbi csúcstartó épp Hendry volt.
 Ding Junhui 9-12-ről fordítva nyert Stuart Bingham ellen, ezzel életében először jutott világbajnokságon a legjobb nyolc közé.

Negyeddöntők
 Mark Williams Mark Allen 13-5-ös legyőzésével bejutott az elődöntőbe, ami 2003-as második világbajnoki címe óta nem sikerült.
 A selejtezőből érkező Judd Trump 13-5-re legyőzte az előző év döntősét Graeme Dottot.
 Ding Junhui 13-10-re nyert Mark Selby ellen, ezzel ő lett a harmadik ázsiai és első kínai játékos, aki világbajnokság elődöntőjébe jutott. Miután Selby kiesett, Mark Williams lesz a világelső a versenyt követően.

Elődöntők
 Judd Trump azzal, hogy 17-15-re legyőzte Ding Junhuit, Stephen Hendryt ő lett a második legfiatalabb játékos, aki a világbajnokság döntőjébe jutott. Miután a hónap elején megnyerte a China Opent, sorozatban másodszor szerepel ranglistaverseny döntőjében.
 John Higgins öt év alatt a harmadszor szerepelt a döntőben, miután 17-14-re legyőzte Mark Williamst.

Döntő
 A mérkőzés vezetője Jan Verhaas, akinek ez volt a negyedik világbajnoki döntője.

Díjazás 
A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Lebonyolítás 
A világbajnokság lebonyolítása:
Az első körben a mérkőzéseket két szakaszban rendezték és 10 nyert frame-ig tartottak. Az első szakaszban 9 frame-t játszottak, a második szakaszban legfeljebb 10-et.
A második körben a mérkőzéseket három szakaszban rendezték és 13 nyert frame-ig tartottak. Az első és második szakaszban is 8 frame-t játszottak, a harmadikban pedig legfeljebb 9-et.
Az negyeddöntőkben a második körhöz hasonló volt a lebonyolítás.
Az elődöntőkben a mérkőzéseket négy szakaszban rendezték és 17 nyert frame-ig tartottak. Az első, második és harmadik szakaszban is 8–8 frame-t játszottak, a negyedikben legfeljebb 9-et.
A döntőt négy szakaszban rendezték és 18 nyert frame-ig tartott. Az elsőben 8, a másodikban 9, a harmadik szakaszban 8 frame-t játszottak, a negyedikben legfeljebb 9-et.

Naptár 
Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

Ágrajz

Százas breakek 
A világbajnokságon a következő játékosok értek el egy frame-ben megszakítás nélkül legalább 100 pontot (százas break):

 138, 128, 121, 119, 117, 114, 102 Ding Junhui
 138 Mark King
 137, 125, 115, 113, 109, 106, 105, 104, 103 Mark Williams
 135, 132, 131, 124, 123, 121, 120, 113, 101 John Higgins
 134, 101 Stuart Bingham
 133, 117, 114 Stephen Hendry
 129, 127, 125, 124, 117, 108, 107, 100 Mark Selby
 128, 119, 116, 115, 113, 105, 100 Ronnie O'Sullivan
 127, 100 Neil Robertson

 123, 122, 110, 108, 105, 104, 104, 103, 102, 102 Judd Trump
 122, 120, 111, 102 Graeme Dott
 117 Barry Hawkins
 115, 112, 104 Allister Carter
 115, 100 Marco Fu
 114, 103, 102, 100 Mark Allen
 101 Stephen Lee
 100 Shaun Murphy

Előselejtezők 
Az előselejtezők mérkőzéseit 2011. március 3-án rendezték Sheffieldben.

1. kör

2. kör

Selejtezők 
Az első négy kvalifikációs kört 2011. március 4. és március 10. között, az ötödik kvalifikációs kört március 12. és március 13. között bonyolították le.

1. kör

2.-5. kör

Jegyzetek

Fordítás 

Snooker
Snooker-világbajnokságok